Dades de la Temporada 1944-1945 del RCD Espanyol.

Fets Destacats 
 3 de setembre de 1944: Partit d'homenatge a Crisant Bosch: Espanyol 2 - Selecció Catalana 1
 15 d'octubre de 1944: Lliga: Espanyol 7 - Deportivo de La Coruña 1
 26 de novembre de 1944: Lliga: Espanyol 7 - Granada CF 2
 14 de gener de 1945: Lliga: Espanyol 2 - Reial Madrid 0
 22 d'abril de 1945: Lliga: Espanyol 5 - CE Castelló 1
 13 de maig de 1945: Lliga: CE Sabadell 0 - Espanyol 6

Resultats i Classificació 
 Lliga d'Espanya: Novena posició amb 23 punts (26 partits, 10 victòries, 3 empats, 13 derrotes, 44 gols a favor i 39 en contra).
 Copa d'Espanya: Semifinals. Eliminà el Celta de Vigo, Barakaldo CF i el Real Oviedo però fou eliminat per l'Athletic Club a semifinals.

Plantilla

Referències 

Temporades del RCD Espanyol
Competicions esportives del 1944 a Catalunya
Competicions esportives del 1945 a Catalunya